1814 est un nombre  de quatre chiffres qui peut référer à :

Calendrier et évènements 
1814 est un millésime désignant une année civile ou année de calendrier. 

Plus précisément, ce millésime 1814 fut marqué par des évènements, dont certains sont classés dans les articles thématiques et géographiques suivants :

Sciences et techniques 
 1814 en science,
 1814 en droit,
 1814 en architecture
 1814 dans les chemins de fer.

Arts et cultures 
 1814 en musique,
 1814 en musique classique,
 1814 en littérature,
 1814 au théâtre.

Chronologies géographiques 
 1814 au Canada
 1814 aux États-Unis
 1814 en France

Odonyme 
 Rue 1814 à Toulouse dans la Haute-Garonne, en mémoire de la Bataille de Toulouse (1814) le .

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

Homonymie